Amém
 Amen (álbum)

Localidades 

 Amen (Drente)

Antigo Egito 
 Ámon

Desambiguação